Velika nagrada Monaka 1962 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1962. Odvijala se je 3. junija 1962.

Dirka 

|-
! 1
| 14
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 100
| 2:46:29,7
| 3
| 9
|-
! 2
| 36
|  Phil Hill
| Ferrari
| 100
| + 1,3 s
| 9
| 6
|-
! 3
| 38
|  Lorenzo Bandini
| Ferrari
| 100
| + 1:24,1
| 10
| 4
|-
! 4
| 28
|  John Surtees
| Lola-Climax
| 99
| +1 krog
| 11
| 3
|-
! 5
| 2
|  Jo Bonnier
| Porsche
| 93
| +7 krogov
| 18
| 2
|-
! 6
| 10
|  Graham Hill
| BRM
| 92
| Motor
| 2
| 1
|-
! 7
| 40
|  Willy Mairesse
| Ferrari
| 90
| Pritisk olja
| 4
|  
|-
! 8
| 22
|  Jack Brabham
| Lotus-Climax
| 77
| Trčenje
| 6
|  
|-
! Ods
| 34
|  Innes Ireland
| Lotus-Climax
| 64
| Črpalka za gorivo
| 8
|  
|-
! Ods
| 18
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 55
| Sklopka
| 1
|  
|-
! Ods
| 26
|  Roy Salvadori
| Lola-Climax
| 44
| Vzmetenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 16
|  Tony Maggs
| Cooper-Climax
| 43
| Menjalnik
| 19
|  
|-
! Ods
| 20
|  Trevor Taylor
| Lotus-Climax
| 24
| Puščanje olja
| 17
|  
|-
! Ods
| 4
|  Dan Gurney
| Porsche
| 0
| Trčenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 30
|  Maurice Trintignant
| Lotus-Climax
| 0
| Trčenje
| 7
|  
|-
! Ods
| 8
|  Richie Ginther
| BRM
| 0
| Trčenje
| 14
|  
|-
! DNQ
| 46
|  Jo Siffert
| Lotus-Climax
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 24
|  Jackie Lewis
| BRM
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 32
|  Masten Gregory
| Lotus-BRM
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 44
|  Carel Godin de Beaufort
| Porsche
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 42
|  Nino Vaccarella
| Lotus-Climax
|  
|  
|  
|  
|-
! DNS
| 40T
|  Ricardo Rodríguez
| Ferrari
| 
| Le na treningu
| 
| 
|-
! WD
| 6
|  Roberto Bussinello
| De Tomaso-Alfa Romeo
| 
| 
| 
| 
|-
! WD
| 12
|  Tony Marsh
| BRM
| 
| Nepripravljen dirkalnik
| 
| 
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1962
1962